Аткьой или Ат кьой може да се отнася за:

 Аткьой, село в дем Марония-Шапчи, Гърция;
 Конево, чието име до 1934 година е Ат кьой (срещано и като Ат и Ат шерман)